SBGR est le code OACI pour :
 l'aéroport international de Guarulhos, dans l'État de São Paulo, au Brésil.

Codes OACI des aéroports